Філіберт Смеллінкс, Філіберт Смеллінкс (нід. Philibert Smellinckx, 17 січня 1911, Сен-Жіль — 8 квітня 1977) — бельгійський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Філіберт II (герцог Савойї), Філіберт II Красивий (італ. Filiberto II il Bello; 10 квітня 1480 — 10 вересня 1504) — герцог Савойський в 1497—1504 роках. 
 Еммануїл Філіберт (принц Венеціанський), (повне ім'я: Еммануїл Філіберт Умберто Реза Сіро Рене Марія ді Савоя; італ. Emanuele Filiberto Umberto Reza Ciro René Maria di Savoia; нар. 22 червня 1972, Женева, Швейцарія) — принц Венеціанський, представник Савойського дому.
 Філіберт I (герцог Савойї), Філіберт I Мисливець (італ. Filiberto I il Cacciatore; 17 серпня 1465 — 22 вересня 1482) — герцог Савойський в 1472—1482 роках. 
 Еммануїл Філіберт Еммануїл Філіберто Залізна Голова (італ. Emanuele Filiberto; 8 липня 1528 — 30 серпня 1580) — герцог Савойський (1553—1580).